Дігуе́н, Діґуен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 125 км на південний захід від Діжона, 70 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3903 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 7953,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Дігуен 
 Туристичне бюро муніципалітету Дігуен 
 Дігуен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дігуен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара